Maximiliano  Sforza (en italiano: Massimiliano Sforza) (25 de enero de 1493 - 4 de junio de 1530) fue Duque de Milán de la familia Sforza, hijo de Ludovico Sforza y Beatriz de Este. Gobernó entre las ocupaciones de Luis XII de Francia (1500 - 1512) y Francisco I de Francia en 1515. Fue apresado por los franceses que regresaban después de triunfar en la batalla de Marignano, tras lo cual murió exiliado en París. Luego de la expulsión de los franceses, su hermano Francisco II fue el último duque de Milán de la dinastía Sforza.

Sucesión 

Duques de Milán del siglo XVI
Duques de Milán (casa Sforza)
Nacidos en Milán
Fallecidos en París